Lindstrom ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Lindstrom (* 1997), US-amerikanischer Footballspieler
 David Lindstrom (* 1948), neuseeländischer Ruderer
 Ross Lindstrom, neuseeländischer Ruderer 

Weitere Bedeutungen:
 (5281) Lindstrom, Asteroid des Hauptgürtels
 Lindstrom (Minnesota), Stadt im Chisago County, Minnesota

Siehe auch:

 Lindstrom Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Lindström, Familienname